Charles Norris peut faire référence à :
 Charles Norris (1779-1858), graveur et écrivain anglais ;
 Charles Norris (1867-1935), médecin légiste américain ;
 Charles Norris (1900-1989), officier de la Royal Navy ;
 Charles Norris (1881-1945), romancier américain, frère de Frank Norris.